Kalinka (în ) este un celebru cântec rusesc devenit tradițional. El a fost scris și compus în 1860 de compozitorul rus Ivan Larionov (1830–1889). Este vorba de un cântec de amor poetic, copilăresc și amuzant, de aceea este imposibil a se traduce toate nuanțele din cauza expresiilor tipice rusești folosite și a sensurilor duble introduse intenționat. 

Cuvântul "kalinka" se referă la "călin" (Viburnum opulus), o specie de arbust ornamental foarte apreciată datorită inflorescențelor globuloase de culoare albă, fiind adesea denumit și "boule de neige".

Versuri

Legături externe 
 Kalinka
 Partiturile cântecului Kalinka

Cântece rusești